Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2011 wurden vom 16. Dezember 2010 bis 3. Januar 2011 in London ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der Professional Darts Corporation zum 18. Mal organisiert und fand zum vierten Mal hintereinander im Alexandra Palace statt. Es wurden £ 1.000.000 Preisgelder ausgespielt. Der Sieger erhielt £ 200.000. Titelverteidiger war Phil Taylor.

Im Finale setzte sich Adrian Lewis mit 7:5 gegen Gary Anderson durch. Es war der erste Weltmeistertitel bei der PDC für Lewis.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer 
Für die PDC World Darts Championship 2011 waren folgende 72 Spieler qualifiziert:

 Die 32 bestplatzierten Spieler der Order of Merit
 Die 16 bestplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt sind
 Die 4 bestplatzierten Spieler der European Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert sind
 19 internationale Qualifikanten
 Der Sieger eines Qualifikationsturniers, welches von der Professional Dart Players Association (PDPA) veranstaltet wurde

Überblick 
PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  James Wade
  Raymond van Barneveld
  Simon Whitlock
  Adrian Lewis
  Mervyn King
  Terry Jenkins
  Ronnie Baxter
  Colin Lloyd
  Mark Walsh
  Gary Anderson
  Andy Hamilton
  Wayne Jones
  Colin Osborne
  Wes Newton
  Paul Nicholson
  Co Stompé
  Kevin Painter
  Jamie Caven
  Vincent van der Voort
  Robert Thornton
  Dennis Priestley
  Alan Tabern
  Steve Beaton
  Mark Webster
  Jelle Klaasen
  Andy Smith
  Mark Dudbridge
  Denis Ovens
  Barrie Bates
  Michael van Gerwen
  John Part

PDC Pro Tour Order of Merit
  Steve Farmer
  Richie Burnett
  Steve Brown
  Justin Pipe
  Tony Eccles
  Dennis Smith
  Nigel Heydon
  Brendan Dolan
  Steve Hine
  Steve Maish
  Kevin McDine
  Mark Hylton
  Chris Thompson
  John Loughton
  Steve Evans
  Joe Cullen
  Kirk Shepherd

PDC European Order of Merit
  Toni Alcinas
  Andree Welge
  Bernd Roith
  Mensur Suljović

International Qualifiers
  Jyhan Artut (German Qualifier)
  Dietmar Burger (Eastern Europe Qualifier)
  Magnus Caris (Swedish Qualifier)
  Juanito Gionson (Philippines Qualifier)
  Morihito Hashimoto (PDJ Japanese Qualifier)
  Boris Krčmar (South Europe Qualifier)
  Per Laursen (Sieger Dansk Darts Liga)
  Scott MacKenzie (Greater China Qualifier)
  Norman Madhoo (Sieger Caribbean & South American Masters)
  Mickey Mansell (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
  Gary Mawson (3. North American Order of Merit)
  Rob Modra (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Matt Padgett (Zweiter PDPA Qualifier)
  Devon Petersen (Sieger South African Masters)
  Andrej Rashnikov (Sieger Russian Masters)
  Preston Ridd (Sieger New Zealand Championship)
  Alex Roy (Erster PDPA Qualifier)
  Roland Scholten (West Europe Qualifier)
  Shane Tichowitsch (2. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Veijo Viinikka (Finland Qualifier)
  Darin Young (2. North American Order of Merit)

Preisgeld 
Das Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2011 betrug wie im Vorjahr insgesamt £ 1.000.000.
Die Preisgelder im Überblick:

Weltmeister Adrian Lewis erhielt zusätzlich £ 10.000 für ein Nine dart finish, welches er im Finale warf.

Vorrunde 
Vom 16. bis 23. Dezember findet jeweils ein Vorrundenspiel im Modus Best of 7 Legs statt.

Turnierplan 

Ein dritter Platz wurde 2011 nicht ausgespielt.

Teilnehmer pro Land und Runde

Weblinks 
Offizielle Homepage des Turniers

Einzelnachweise 

2011
Dartveranstaltung 2010
Dartveranstaltung 2011
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace